Хошиарпур:

 Хошиарпур — город в северо-восточной части индийского штата Пенджаб. 
 Хошиарпур — округ в индийском штате Пенджаб.